2Tone — дует вуличних музикантів. Фіналісти Національного відбору на Євробачення-2023 з україномовною піснею «Квітка».

Брали участь у телешоу «Голос країни-12».

Примітки 

Учасники національного відбору України на Євробачення 2023